

Begivenheder

Personer

Se også 
 829 (sang) – en sang af Papa Roach.

 
å
Artikler om enkelte år